Het landskampioenschap hockey in het seizoen 1972/73 bij de heren werd voor de laatste keer beslist via de kampioenscompetitie met Kampong als winnaar.

Algemeen
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een halve competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. Vanaf het volgende seizoen werd de Hoofdklasse opgericht waarin de 12 beste mannenploegen vertegenwoordigd zijn. Landskampioen Kampong plaatste zich naast de Hoofdklasse tevens voor de Europacup I 1974.

Eindstanden
Na een halve competitie was de eindstand:

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1972/73

Hockey in 1972
Hockey in 1973
 1972/73